Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Tyler () :
le comté de Tyler, situé dans l'État du Texas ;
le comté de Tyler, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.